Dingfurt ist der Name folgender Orte:

 Dingfurt (Mettenheim), Ortsteil von Mettenheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Dingfurt (Gemeinde Amstetten), Ortschaft von Amstetten, Bezirk Amstetten, Niederösterreich